Fluffy steht für:

 Fluffy, Künstlername von Gabriel Iglesias (* 1976), US-amerikanischer Komiker
 Fluffy, dreiköpfiger  Hund in den Harry-Potter-Romanen, siehe Tiere der Harry-Potter-Romane #Fluffy